Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 22 dans le monde.

Afrique

Tunisie 
 Route régionale 22

Amérique du Nord

Canada 
 Route 22 en Nouvelle-Écosse

États-Unis 
 U.S. Route 22
 Interstate 22
 Illinois Route 22

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 22

Uruguay 
 Route 22

Europe 
 Route européenne 22

Allemagne 
 Route fédérale 22

France 
 Route départementale 22 dans les Hautes-Pyrénées
 Route territoriale 22 en Corse

Islande 
 Route 22

Serbie 
 Route magistrale 22

Suisse 
 Route principale 22

Voir aussi